Соревнования в марафонском беге у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 12 августа в Берлине.

Старт и финиш располагались на площади Брайтшайдплац. Трасса представляла собой 10-километровый круг, проложенный рядом с достопримечательностями немецкой столицы: Берлинским зоопарком, Колонной Победы, Дворцом Бельвю и Бранденбургскими воротами.

Помимо личного первенства в забеге определялись победители и призёры командного Кубка Европы. В зачёт каждой сборной шли результаты трёх лучших участниц.

Действующей чемпионкой Европы в марафоне являлась Кристель Доне из Франции. Она не защищала свой титул из-за стрессового перелома стопы, диагностированного в начале 2018 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Старт забегу был дан 12 августа в 09:05 по местному времени. На дистанцию отправились 55 бегуний из 20 стран. Соревнования прошли в тёплую и солнечную погоду. На отметке 10 км неприятность случилась с одним из главных фаворитов Ольгой Мазурёнок — у неё возникло сильное носовое кровотечение, которое, однако, не стало причиной для остановки. Белорусская спортсменка продолжила бежать в группе лидеров, параллельно пытаясь остановить кровь. Сделать это удалось не сразу, только спустя несколько километров, а через несколько пунктов освежения к середине дистанции ей удалось устранить пятна крови с лица и беговой экипировки. Половина марафона была пройдена лидерами за 1:14:00, за победу боролись девять участниц, в том числе Мазурёнок.

К 30-му километру забег возглавляла группа из четырёх бегуний, одна из которых, Марина Доманцевич из Белоруссии, вскоре начала отставать. Оставшееся трио разыграло медали: Мазурёнок, Клеманс Кальвен из Франции и Эва Врабцова-Нывльтова из Чехии. За два километра до финиша Врабцова-Нывльтова отпустила соперниц вперёд, потеряв шансы на титул. На заключительном километре дистанции Мазурёнок начала ускорение, но пропустила поворот на финиш и позволила Кальвен немного выйти вперёд. Однако эта заминка не помешала бегунье из Белоруссии быстро догнать соперницу и финишировать первой с преимуществом в 6 секунд. Клеманс Кальвен бежала первый марафон в своей жизни и сразу стала серебряным призёром чемпионата Европы. До этого в её активе также было серебро континентального первенства 2014 года в беге на 10 000 метров. Трёхкратная участница зимних Олимпийских игр в лыжных гонках Эва Врабцова-Нывльтова стала третьей и установила национальный рекорд — 2:26.31.

Из пяти лучших марафонок чемпионата Европы трое представляли Белоруссию.

Командное первенство 

В зачёт шли результаты 3 лучших участниц команды. Победитель определялся по сумме их времён.

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Примечания

Ссылки 
 

марафон